Orba kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Orba, Mexiko, ort, Sinaloa, Guasave,

Spanien 

 Orba, Spanien, ort, Valencia, Provincia de Alicante, 
 Orba (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar